Osoby o tym nazwisku:
 Boris Pastuchow – radziecki i rosyjski polityk i dyplomata
 Jurij Pastuchow – rosyjski lekkoatleta
 Krystio Pastuchow – bułgarski polityk, prawnik i dziennikarz, więzień polityczny
 Siergiej Pastuchow – radziecki dyplomata

Zobacz też:
 Pastuchów –